Ел Ескриторио има више значења:

 Ел Ескриторио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Ескриторио (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику